Амамбайка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Входит в сельское поселение Путь Октября.

География 
Расположен в северной части района, на берегу реки Амамбайки (отсюда название). Расстояние до районного центра, села Кизильское, 65 км.

История 
Поселок вырос на месте хутора, основанного на рубеже XIX—XX веков старателями.

Население 

(в 1926—197, в 1970—519, в 1983—400, в 1995—321)

Улицы 
 Береговая улица
 Молодёжная улица
 Степная улица
 Улица Строителей
 Центральная улица
 Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района